Калвер има више значења:
 Калвер (Индијана)
 Калвер (Канзас)
 Калвер (Орегон)